Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007.

В плей-офф приняли участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 20 февраля 2007 года, а закончились 2 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 23 мая на Олимпийском стадионе в Афинах. Победителем стал «Милан».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 15 декабря 2006 года в Ньоне. Первые матчи были сыграны 20/21 февраля 2007 года. Ответные — 6/7 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 9 марта 2007 года в Афинах. Первые матчи были сыграны 3/4 апреля 2007 года. Ответные — 10/11 апреля.

|}

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 24/25 апреля 2007 года. Ответные — 1/2 мая.

|}

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 2006/07 состоялся 23 мая 2007 года в Афинах на Олимпийском стадионе.

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 2006/2007